Il singolare  del Poznan Porsche Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Denis Gremelmayr era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Vincent Millot.

Rui Machado ha battuto in finale 6–3, 6–3 Jerzy Janowicz.

Teste di serie

 Łukasz Kubot (secondo turno, ritirato a causa di infortunio al polso)
 Frederico Gil (primo turno)
 Rui Machado (campione)
 Éric Prodon (secondo turno)

  Stéphane Robert (semifinali)
  Dustin Brown (secondo turno)
  Denis Gremelmayr (secondo turno)
  Jaroslav Pospíšil (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Poznań Porsche Open 2011